Воллес () — прізвище та чоловіче особове ім'я шотландського походження, а також похідний від них топонім

Персоналії 
 Воллес (прізвище)
 Воллес (ім'я)

Топонім

Воллес — місто, штат Айдахо
 Воллес — місто, штат Індіана
 Воллес — місто, штат Канзас
 Воллес — місто, штат Північна Кароліна
 Воллес — місто, штат Південна Дакота
 Воллес — селище, штат Небраска
 Воллес Тауншип — селище в окрузі Честер, штат Пенсільванія
 Воллес — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Воллес — переписна місцевість, штат Флорида
 Воллес — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Воллес — переписна місцевість, штат Південна Кароліна
 Воллес — переписна місцевість в окрузі Гаррісон, штат Західна Вірджинія

Посилання